EOG steht für:
 Elektrookulografie, ein Messverfahren, bei dem anhand elektrischer Signale die Bewegung der Augen gemessen wird
 Erlösobergrenze, Obergrenze für die Erlöse von Netzbetreibern in der Anreizregulierung für die Netzentgelte für Strom und Gas in der Bundesrepublik Deutschland
 Eye of GNOME, ein einfaches Programm zum Betrachten von Bildern und Bildserien der Desktop-Umgebung Gnome für Unix- und unixoide Systeme
 Elektrisch Ortsbediente Gleissperre, eine Bahnsicherungsanlage.
 End of Green, eine deutsche Rockband aus Stuttgart.
 Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (Erwerbsersatzgesetz, EOG), ein Gesetz in der Schweiz

EOG

sv:EOG